Geniere – militare appartenente all'Arma del genio
Geniere – cacciatorpediniere della Classe Soldati in servizio nella Regia Marina dal 1939 ed affondato da bombardamento aereo nel 1943
Geniere (D 555) – cacciatorpediniere, ex USS Prichett della United States Navy, in servizio nella Marina Militare italiana dal 1970 e demolito nel 1975